Wirtsbach ist ein Gewässername:

 Wirtsbach (Goldbach), rechter Zufluss des Goldbachs bei Appensee, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wirtsbach (Starnberger See), südöstlicher Zufluss des Starnberger Sees in Sankt Heinrich, Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern